Coburn ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Coburn (Colorado)
 Coburn (Kalifornien)
 Coburn (Louisiana)
 Coburn (Maine)
 Coburn (New Hampshire)
 Coburn (North Carolina)
 Coburn (North Dakota)
 Coburn (Pennsylvania)
 Coburn (Texas)
 Coburn (West Virginia)

Coburn ist der Familienname folgender Personen:
 Abner Coburn (1803–1885), US-amerikanischer Politiker
 Alvin Langdon Coburn (1882–1966), US-amerikanischer Fotograf
 Andrew Coburn (* 1932), US-amerikanischer Autor
 Annie Swan Coburn (1856–1932), US-amerikanische Kunstsammlerin und Mäzenin
 Arthur Coburn, US-amerikanischer Filmeditor
 Braydon Coburn (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Charles Coburn (1877–1961), US-amerikanischer Schauspieler
 David Coburn (* 1959), britischer Politiker
 Donald L. Coburn (* 1938), US-amerikanischer Dramatiker
 Dorothy Coburn (1904–1978), US-amerikanische Schauspielerin
 Emma Coburn (* 1990), US-amerikanische Hindernisläuferin
 Frank P. Coburn (1858–1932), US-amerikanischer Politiker
 Frederick Simpson Coburn (1871–1960), kanadischer Maler und Illustrator
 James Coburn (1928–2002), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Joe Coburn (1835–1890), irischer Boxer in der Bare-knuckle-Ära

 Norman Coburn (* 1937), kanadischer Schauspieler
 Pamela Coburn (* 1959)  US-amerikanische Sopranistin
 Stephen Coburn (1817–1882), US-amerikanischer Politiker
 Tom Coburn (1948–2020), US-amerikanischer Politiker
 Wallace Coburn (1872–1954), US-amerikanischer Schauspieler
 Willie Coburn (1941–2015), schottischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Coburn (Band), eine Elektronik-Band